Todos Santos puede referirse al Día de Todos los Santos o a alguno de los siguientes artículos:

Lugares 

 Todos Santos una población mexicana ubicada en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.
 Todos Santos una isla mexicana, ubicada en Baja California.
 Laguna Todos Santos, laguna de Bolivia ubicada en el departamento del Beni.
 Todos Santos un municipio boliviano, ubicado en el departamento de Oruro.
 Todos Santos Cuchumatán es un municipio del departamento de Huehuetenango, Guatemala.